Канат Сактаганович Баишев () — казахстанский учёный, профессор кафедры экологии, директор Центра физико-химических методов анализа КазНУ им. Аль-Фараби.

Родился 22.02.1941 в Алма-Ате, сын академика Сактагана Баишева.

Окончил Казахский государственный университет им. Кирова (1964) и аспирантуру Института биохимии АН СССР (1969).
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию:
 Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты меристематических тканей клубней картофеля в покое и при прорастании : диссертация … кандидата биологических наук : 03.00.00. — Москва, 1970. — 89 с. : ил.

Трудовая деятельность:
 1969—1973 младший научный сотрудник Института ботаники АН Казахской ССР;
 1973—1980 зав. кафедрой биохимии и физиологии растений, проректор Карагандинского государственного университета;
 1980—1987 доцент, декан КазГУ;
 1987—1992 начальник главного управления вузов Министерства народного образования Казахской ССР;
 1992—1995 профессор Алматинского государственного университета имени Абая, зав. кафедрой Института эргономики;
 1995 зав. сектором агропромышленного комплекса, природопользования и защиты окружающей среды Аппарата Кабинета Министров PK;
 1995—1997 первый зам. министра, вице-министр экологии и биоресурсов РК;
 1997—1998 вице-министр экологии и природных ресурсов.

С марта 1998 года профессор кафедры экологии КазГУ. С 2003 по 2017 г. директор Центра физико-химических методов исследования и анализа (ЦФХМА), созданного на базе 5 кафедр химического факультета.

Автор книги «Генетика животных» (1992), атласа «Радиологическая обстановка Западного Казахстана» (1998), более 50 научных публикаций.

Жена — Каржаубаева Роза Габдуллаевна. Дочери: Бахыт, Балжан.

Источники 
 Кто есть кто в Казахстане — Страница 90. 2005 •
 https://www.zakon.kz/6380066-nevospolnimye-poteri-izvestnye-kazakhstantsy-pokinuvshie-nas-v-2022-godu.html
 https://derekqor.com/names/b3e2f963-2c36-4884-8958-3e62790660ba
 http://www.zherlester.akt.kz/kz/people/3291